Seksendört (также известна как группа «84») — турецкая музыкальная поп-рок группа из Анкары. В состав группы входят Туна Велибашоглу, Ариф Эрдем Оджак, Сертер Карадениз, Окан Озен. Группа сформировалась в 1999 году и стала знаменита под именем "Seksendört в 2005 году.

Члены группы

Текущие участники 
 Туна Велибашоглу — вокал, гитара

 Ариф Эрдем Оджак — гитара

 Сертер Карадениз — барабаны

 Окан Озен — бас-гитара

 Гюндже Ышык — синтезатор

Бывшие участники 
 Доган Умут Дал — бас-гитара

Дискография 
 Seksendört (2005)

 K.G.B(2008)

 Akıyor Zaman (2011)

 Rüya (Hande Yener & Seksendört) (2012)

 Faili Meçhul (Maxi Single) (2014)

Синглы 
 Haber Yok (Dijital Single) (2010)
 Acemiler (2015)

Видеоклипы 
 Ölürüm Hasretinle (2005) — Seksendört
 Affet (2006) — Seksendört
 Sesimi Duymuyor musun? (2006) — Seksendört
 Son Mektup (2006) — Seksendört
 K.G.B (2008) — K.G.B
 Kara Gözlüm (2008) — K.G.B
 Azap (2009) — K.G.B
 Dört Duvar (2009) — K.G.B
 Haber Yok (2010) — Haber Yok
 Hayır Olamaz (2011) — Akıyor Zaman
 Söyle (2011) — Akıyor Zaman
 Şimdi Hayat (2011) — Akıyor Zaman
 Kendime Yalan Söyledim (2012) — Akıyor Zaman
 Rüya (ft. Hande Yener) (2012) — Rüya
 Dokunma (2012)
 Aklımı Geri Ver (2014) — Faili Meçhul
 Faili Meçhul (2014) — Faili Meçhul
 Hangimiz (2015) — Faili Meçhul
 Acemiler (2015) — Acemiler
 Sarhoş Gibiyim (2016)

Примечания

Ссылки 
 seksendort.com.tr

Музыкальные коллективы Турции